Secchiano ima više značenja:
 Secchiano, Pesaro-Urbino
 Secchiano, Rimini